Weirather ist der Familienname folgender Personen:

 Hanni Weirather, geborene Hanni Wenzel (* 1956), liechtensteinische Skirennläuferin
 Hans-Joachim Weirather (* 1959), deutscher Politiker
 Harti Weirather (* 1958), österreichischer Skirennläufer
 Stefan Weirather (* 1967), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tina Weirather (* 1989), liechtensteinische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Weyrather